Plužna, plaats in Slovenië
Plužná, gemeente in Tsjechië